Ян Богумил Розен (; 16 октября 1854, Варшава — 8 ноября 1936, там же) — польский -баталист.

Биография 
Родился в состоятельной еврейской семье, перешедшей в лютеранство.
С детства проявлял способности к рисованию. Первые уроки живописи получил в Варшаве под руководством Францишка Костжевского.

Продолжил совершенствовать мастерство в 1872—1875 в Мюнхенской академии художеств. Брал уроки в частной художественной школе Юзефа Брандта. Следующие четыре года занимался в парижской Школе изящных искусств (École des Beaux-Arts) у Ж. Л. Жерома и Изидора Пильса.

Совершил путешествие по Европе, жил в Мюнхене, Париже, Лозанне. С 1891 проживал в России. Служил придворным художником российского императора Александра III.

В 1907 совершил морское путешествие в Африку, а в 1908 побывал в Скандинавии.

Вернулся в Польшу, только после обретения ею независимости в 1921 году.

Похоронен на лютеранском кладбище Варшавы.

Сын — художник Ян Хенрик Розен (1891—1982).

Творчество 
Известен, в основном, как художник-баталист. Писал полотна на военную тему, с батальными сценами наполеоновских войн. Выполнил ряд картин на тему польского восстания 1830 года.

Кроме того, любимым мотивом его картин были кони и всë связанное с ними.

Одна из самых известных картин, написанных Розеном — «Смотр польской кавалерии великим князем Константином Павловичем в Варшаве на Саксонской площади в 1824 году». Картина эта была куплена императором Александром III, после чего началась карьера Я. Розена в Петербурге в качестве придворного живописца.

Изредка писал портреты, занимался также книжной иллюстрацией.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Jan Rosen

Художники-баталисты Польши
Художники-баталисты Российской империи
Придворные художники
Художники-иллюстраторы Польши
Похороненные на лютеранском кладбище Варшавы